Черна́вчицкий сельсове́т () — административная единица в составе Брестского района Брестской области Белоруссии. Административным центром сельсовета является агрогородок Чернавчицы, находящийся на расстоянии около 8 км от Бреста.

Население — 5237 человек (2019).

Состав 
В состав сельсовета входят 1 посёлок, 2 агрогородока и 16 деревень:

Источник:

Экономика 
 МТФ «Чернавчицы»
 СПК «Чернавчицы»

Образование 
 ГУО СШ д. Чернавчицы
 музыкальная школа

Примечания

Ссылки 
 Брестский райисполком

Сельсоветы Брестского района